Dammussla kan syfta på:

 Allmän dammussla
 Större dammussla
 Flat dammussla